Roary the Racing Car () é uma série de animação stop motion britânica-americana-italiana que foi exibida no Discovery Kids no Brasil. A série ensina a resolver problemas, desenvolve a segurança no trânsito e estimula uma vida saudável, e segue as aventuras de Roary e seus amigos carros de corrida na pista de corrida Escuderia Silver (). A ideia para o show foi sugerida pelo empregado David Jenkins e apresenta as vozes do comediante Peter Kay e mais e o piloto de corrida Sir Stirling Moss como narrador.

No Brasil já foi transmitido pelo Discovery Kids e Nick Jr. em canal fechado, e pelo SBT em canal aberto. Em Portugal já foi exibido por muitos canais, como AXN White, Canal Biggs, Disney Channel e Canal Panda, e agora só transmite no JimJam.

Personagens 

 Roary: É um jovem e entusiasmado carrinho de corrida vermelho. Sua inexperiencia o leva a cometer muitos erros, mas ele aprende com eles, graças a ajuda de seus amigos.
 Cici (em inglês Cici  ou Zizzy ): É um carro rosa e a única menina que é um carrinho. Ela é francesa e adora desenhar corações na grama e apostar racha na pista.
 Draguito (em inglês Drifter  ou Dragga ): É um carro laranja de alta tecnologia e um dos carros mais modernos. Tem neón e é japonês.
 Latão (em inglês Tin Top): É um carro azul que costuma sofrer muitos acidentes porque faz as curvas muito rápido.
 Máxi (em inglês Maxi): É um carro amarelo muito potente que costuma sempre vencer as corridas. É o carro preferido do Sr. Carburador, o dono da Escuderia Silver. Às vezes, costuma chatear Roary falando que ele não é de nada, como fez no episódio "Boa Educação". É italiano e era o astro até a chegada do Roary.
 Carreta (em inglês FB  ou Trucksy ): É o caminhão verde que transporta os produtos cultivados na horta do Sr. Verdura para a Escuderia Silver, como bio-combústivel de beterraba. Ele sempre gostou de correr bem depresssa como os outros carros mas já apendeu lições sobre isso quando sofreu um acidente na Curva Grampo de Camelo, quando apostava corrida com o Roary, o Máxi e o Flecha.
 Zé Reboque (em inglês Plugger  ou Lugga ): É um guincho azul claro muito extrovertido e divertido. Está sempre regatando Roary, Máxi e Latão quando fazem as curvas rápido demais.
 João Ferrugem (em inglês Rusty): É a caravana branca onde mora o mecânico Zio Ziggio. Antigamente, costumava a rodar pelas estradas e avenidas, mas agora, está estacionado num canto da Escuderia Silver e está totalmente enferrujado.
 Élli (em inglês Hellie): É o helicóptero vermelho que transporta o Sr. Carburador e as pessoas que vêm inspecionar e vizitar a escuderia.
 Flecha (em inglês Flash  ou Furz ): É um coelho muito travesso. Costuma fazer mudanças na pista, como mover os cones de direção para os carros caírem na fazenda do Sr. Verdura e sua toca não balançar.
 Toupeirinha (em inglês Molecom): É uma toupeira supervisora e mecânica que está sempre ajudando a Marsha e Zio Ziggio quando precisam.
 Dinkie: É um burro que vive na Curva do Dinkie. Às vezes, entra na pista de corrida e é retirado pelo Zé Reboque, Marsha ou Toupeirinha.
 Marsha: É a supervisora da Escuderia Silver e muito amiga do Zio Ziggio. Ela vive dando conselhos saudáveis para ele, como trocar rosquinhas por sanduíches de alface e tomate.
 Zip (em inglês Zippee): É a motoneta laranja da Marsha. Se comunica falando "Bip, Bip", como uma buzina de um carro.
 Zio Ziggio (em inglês Big Chris): É o mecânico da Escuderia Silver. Adora o carro Roary e comer rosquinhas.
 Sr. Verdura (em inglês Farmer Green): É o dono da horta da escuderia e do Carreta, sua caminhonete. Ele é caipira.
 Sr. Carburador (em inglês Mr Carburettor): É o dono da Escuderia Silver. Seu carro preferido é o Máxi. Ele fica com muita raiva quando Flecha aparece na pista e faz uma travessura.
 Mama Mia: É a mãe do Sr. Carburador e é muito exigente. Adora animais fofinhos, como o Dinkie, o Toupeirinha e o Flecha.

Curiosidades 

 Zio Ziggio diz em alguns episódios que seu sonho era ser cantor. Em alguns episódios ele aparece com uma espécie de mini-karaokê, na qual fica cantando algumas músicas nele. Zio Ziggio é quem canta o tema de abertura e em alguns episódios ele canta algumas músicas.
 No episódio em que Zio Ziggio e Marsha apostam uma corrida, no final Marsha oferece para Zio Ziggio um sanduíche natural, no qual ele come e diz ser ótimo, tirando a ideia de que ele não come coisas saudáveis.

Desenhos animados da década de 2000
Desenhos animados da década de 2010
Desenhos animados educativos
Programas do Discovery Kids
Programas do Canal Panda
Desenhos animados do Reino Unido
Desenhos animados dos Estados Unidos
Desenhos animados da Itália
Programas de televisão do Reino Unido que estrearam em 2007
Programas de televisão dos Estados Unidos que estrearam em 2007
Programas de televisão da Itália que estrearam em 2007
Programas de televisão do Reino Unido encerrados em 2010
Programas de televisão dos Estados Unidos encerrados em 2010
Programas de televisão da Itália encerrados em 2010
HIT Entertainment
Séries de televisão infantis da década de 2000
Séries de televisão infantis da década de 2010
Séries de animação em stop motion